

Кар’єрна сторінка 
Кар'єрна сторінка - це односторінковий сайт, створений для прискорення та спрощення підбору персоналу.  

Вона допомагає привабити більш мотивованих кандидатів, ознайомлює з цінностями та принципами компанії і стимулює відвідувача виконати цільову дію - подати резюме.  

Кар’єрна сторінка оформлюється у стилістиці сайту компанії й складається з окремих секцій. 

Секція - це блок, який містить власний контент та дизайн і, як правило, візуально відділений від інших. 

На кар’єрній сторінці компанії має бути 10 обов'язкових секцій:

Головний екран 
В шапці сторінки знаходяться логотип, дескриптор, заголовок з вигодою та кнопка з закликом до дії.  
Саме з цієї секції починається рух користувача по сайту: від зацікавленості до прийняття рішення і подачі резюме.

Досягнення та перемоги 
Тут наводяться короткі факти про компанію, її найбільші здобутки та успіхи. Наприклад, звання найкращого роботодавця в Україні.

Можливості та переваги 
На цьому екрані описуються головні плюси роботи в компанії, кар’єрні можливості та ключові вигоди. Користувач має отримати відповідь на питання: чому я маю працювати з вами?

Принципи та цінності 
Це одна з найважливіших секцій. Вона розкриває головні цінності та філософію компанії, а також формує соціальний бренд роботодавця. Крім того, саме цей розділ відсіює нецільових кандидатів.

Інфографіка компанії 
Використовуючи статистику, цифри та факти, компанія наводить інфографіку власної роботи, демонструє її масштаби та ключові досягнення.

Фото та відео команди 
Ця секція не менш важлива, аніж принципи та цінності. Вона викликає довіру та спонукає пошукача порівнювати себе з працівниками. Також переконливо виглядають фотографії офісу, робочих місць або зон відпочинку.

Відгуки працівників 
В якості підтвердження попереднього розділу, тут публікуються відеовідгуки або невеликі замітки з особистими враженнями команди про роботу в цій компанії.

Актуальні вакансії 
В цій секції наводиться повний список департаментів та вільних місць. Окремо виділяється “гаряча” вакансія, яку необхідно закрити в найкоротші терміни.

Резюме 
Цей розділ знаходиться одразу під переліком вакансій і підштовхує користувача до відправки резюме. Наприклад, пропонує скачати приклад вдалого CV або перейти на онлайн-конструктор.

Підвал сторінки 
Це обов’язкова секція, де є лінки на соцмережі, контактна інформація, а також адреса головного офісу.
 
Додатково на кар’єрній сторінці налаштовуються маркетингові канали, які допомагають налагодити комунікацію з кандидатами. Наприклад: push notifications, pop-up, чат-боти або binotel.

Основні переваги кар’єрної сторінки 
 розширення потоку та кількості якісних відгуків на вакансію; 
 приваблення більш мотивованих до роботи кандидатів; 
 залучення як вузьких спеціалістів, так і лінійного персоналу;
 підвищує впізнаваність компанії;
 підтримка корпоративного стилю;
 створення іміджу та просування HR-бренду;

Джерела